Evaristo Gómez Sánchez puede hacer referencia:

Evaristo Gómez Sánchez, político peruano de la época de la independencia.
Evaristo Gómez Sánchez, político peruano del siglo XIX.